ATP Тур 2020 () — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) с 6 января 2020 года по 29 ноября 2020 года.

В связи с пандемией COVID-19 ряд крупнейших теннисных турниров были перенесены или отменены. Впервые со Второй мировой войны не состоялся Уимблдонский турнир. Летние Олимпийские игры 2020 года, и теннисный турнир в том числе, были перенесены на 2021 год. В итоге календарь 2020 года включал в себя:
 3 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса ());
 3 турнира в серии тур ATP Мастерс 1000;
 7 турниров в серии тур ATP 500;
 18 турниров в серии тур ATP 250;
 Финал ATP среди теннисистов не старше 21 года;
 Финал Мирового тура ATP
 Кубок Дэвиса (проводится ITF);
 Кубок ATP.

Расписание ATP Тура 2020 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Январь

Февраль

Март

Апрель — Июль 
Соревнования в этот период были отменёны из-за пандемии коронавирусной инфекции

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Отмененные турниры

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.

Титулы по странам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.

Рейтинг ATP

Первые ракетки 2020 года

Дебютные титулы 
  Уго Эмбер — Окленд
  Каспер Рууд — Буэнос-Айрес
  Тиагу Зайбот Вилд — Сантьяго
  Миомир Кецманович — Кицбюэль
  Джон Миллман — Нур-Султан
  Янник Синнер — София

Парные турниры

Титулы по игрокам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.

Титулы по странам 

ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.

Рейтинг ATP (игроки)

Первые ракетки 2020 года

Дебютные титулы 
  Андре Горанссон — Пуна
  Кристофер Рунгкат — Пуна
  Алехандро Давидович Фокина — Сантьяго
  Роберто Карбальес Баэна — Сантьяго
  Алекс де Минор — Нью-Йорк
  Феликс Оже-Альяссим — Париж
  Хуберт Хуркач — Париж

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

ТБШ — турнир Большого шлема.

Титулы по странам 

ТБШ — турнир Большого шлема.

Закончили карьеру 
  Боб Брайан и  Майк Брайан
  Стив Дарси
  Пере Риба
  Сантьяго Хиральдо

См. также 
 Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 Международная федерация тенниса (ITF)
 WTA Тур 2020

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ATP Тура

2020
Спортивные соревнования, завершённые досрочно из-за пандемии COVID-19